Клодін Шоль була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Емі Фрейзер.

Анабель Медіна Гаррігес виграла перший із своїх трьох титулів на цьому турнірі, у фіналі перемігши Марту Домаховську з рахунком 6–4, 6–3. Це був її перший титул WTA за сезон і третій за кар'єру.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draws 

2005
Internationaux de Strasbourg Singles